Jeffrey Gouweleeuw (1991), een Nederlands voetballer.
 Joop Gouweleeuw (1940), een Nederlands judoka.